Die Liste der Mannschaftskader der División de Honor (Schach) 2008 enthält alle Spieler, die für die spanischen División de Honor im Schach 2008 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Neben sechs Stammspielern durften die teilnehmenden Vereine sieben Ersatzspieler melden, allerdings schöpfte nur CA Mérida Patrimonio-Ajoblanco das Kontingent komplett aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. CA Solvay Torrelavega, CA Escuela Int. Kasparov-Marcote Mondariz, SCC Sabadell, CE Barberà und CE Foment Martinenc Barcelona setzten in allen Runden die gleichen sechs Spieler ein, während bei CCA CajaCanarias Santa Cruz zehn Spieler mindestens eine Partie spielten. Insgesamt kamen 83 Spieler zum Einsatz, von diesen spielten 18 die maximale Zahl von 7 Partien.

Punktbester Spieler war Dmitri Jakowenko (CA Mérida Patrimonio-Ajoblanco) mit 5 Punkten aus 7 Partien, Wladimir Hakobjan (CA Linex-Magic Mérida) erreichte 4,5 Punkte aus 7 Partien. Christian Bauer (Iretza-Gros XT) gewann bei seinem einzigen Einsatz und erreichte damit als einziger Spieler 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen
 Land: Verbandszugehörigkeit gemäß Elo-Liste von Juli 2008; ARM = Armenien, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BLR = Weißrussland, CAN = Kanada, CHN = China, CUB = Kuba, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, ITA = Italien, NED = Niederlande, PER = Peru, POL = Polen, RUS = Russland, SCO = Schottland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, URU = Uruguay, UZB = Usbekistan
 Elo: Elo-Zahl in der Elo-Liste von Juli 2008
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

CCA CajaCanarias Santa Cruz

CA Linex-Magic Mérida

CA Solvay Torrelavega

CA Mérida Patrimonio-Ajoblanco

CA Escuela Int. Kasparov-Marcote Mondariz

CA Reverté Albox-UAL

SCC Sabadell

Iretza-Gros XT

Sestao Naturgas Energia XT

CE Barberà

CE Foment Martinenc Barcelona

CE Binissalem

Anmerkungen 
 Berücksichtigt sind die Ergebnisse sowohl der Vorrunde als auch der Endrunde.
 Nicht berücksichtigt ist der Schnellschach-Stichkampf im Finale. Dessen Ergebnisse lauten:

Weblinks 
 Ergebnisse der Vorrunde 1 bei olimpbase.org (englisch)
 Ergebnisse der Vorrunde 2 bei olimpbase.org (englisch)
 Ergebnisse der Endrunde bei olimpbase.org (englisch)

División de Honor (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2008